Soliman est la translittération française du nom arabe سليمان « homme de paix », lequel correspond au nom hébreu . Il peut se référer à :

Prénom 

 Soliman Pacha, (né vers 1316 – mort vers 1357), fils d’Orkhan  et second bey de l’Empire ottoman ;
 Soliman le Magnifique et Soliman II, sultans ottomans du  ;
 Soliman el-Halaby, assassin du général républicain Kléber en 1800 au Caire ;
 Joseph Anthelme Sève dit Soliman Pacha, ancien officier.

Patronyme 

 Saleh Soliman (né en 1916), haltérophile égyptien ;
 Sam Soliman (né en 1973), boxeur australien ;
 Sarah Soliman (née en 2004), nageuse égyptienne ;
 Walid Soliman (né en 1975), écrivain tunisien contemporain ;
 Walid Soliman (né en 1984), footballeur égyptien ;
 Youssef Soliman (né en 1997), joueur de squash égyptien ;

Toponyme 

 Soliman, délégation tunisienne dépendant du gouvernorat de Nabeul en Tunisie ;
 Soliman, une ville de Tunisie, chef-lieu de la délégation précédente,
 Fusillade de Soliman, un incident armé opposant les forces de l'ordre tunisiennes à un groupe armé, aux alentours de la localité précédente.

Divers 
 Soliman, un éléphant d'Asie présenté à l'archiduc Maximilien II de Habsbourg au , nommé d'après le sultan Soliman le Magnifique.

Voir aussi